Бёркс, Беркс ( или ) — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Бёркс, Алек (род. 1991) — американский баскетболист.
 Бёркс, Антонио (род. 1980) — американский баскетболист.
 Бёркс, Роберт (1909—1968) — американский кинооператор.

Топоним 
 Беркс — округ в штате Пенсильвания, США.

Примечания